Make Trade Fair, campanya d'Oxfam per promoure el comerç just
 Força dels Tigres Musulmans (del seu nom en anglès Muslim Tiger Force), moviment armat històric d'Assam (Índia)
 Funció de transferència de modulació (del seu nom en anglès Modulation Transfer Function), corba d'avaluació de qualitat d'una imatge digital